Charles Reed peut faire référence à :
 Charles Reed (1814-1859) (aussi connu sous le nom de Charles Verelst), architecte anglais ;
 Charles Reed (1819-1881), homme politique britannique, Membre du Parlement pour Hackney et St Ives ;
 Charles Manning Reed (1803-1871) ;
 Charles B. Reed (1941-), chancelier de l'Université d'État de Californie ;
 Charles Reed, joueur de cricket ;
 Charles Reed (1885-après 1910), footballeur professionnel anglais ;
 Charles A. Reed, cofondateur de Reed and Stem, un cabinet d'architecture basé à Saint Paul au Minnesota ;
 Charles A. Reed ;
 Chuck Reed (Charles Rufus Reed, né en 1948), maire de San Jose en Californie ;
 Chick Reed (Charles William Reed, 1912-1964), footballeur anglais actif dans les années 1930.

Voir aussi 
 Charles Reid
 Charles Read